Der Coupe d’Europe 1986/87 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 29. Auflage fand vom 12. bis zum 14. Juni 1987 in Kopenhagen statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Der B.C. Royal Mechelen verteidigte in Kopenhagen erfolgreich den Coupe-d’Europe-Titel vor København’s B.K. und Sport Lisboa e Benfica.

Vor-Qualifikationsspiele für die Endrunde in Kopenhagen

Qualifikationsspiel für die Endrunde in Helsingborg

Finalrunde in Kopenhagen

Abschlusstabelle 1986/87 

1987
Coupe dEurope 1986/87
Billardturnier in Kopenhagen